Tom and Jerry Meet Sherlock Holmes é um filme americano de animação digital 3D, produzido pela Village Roadshow Pictures, Warner Bros. Animation e lançado pela Warner Bros. em 15 de setembro nos Estados Unidos e em 7 de outubro no Brasil, dirigido por Joe Dante e Raja Gosnell.

Sinopse

A cidade de Londres está a ser tomada de assalto por um ladrão de jóias, deixando a Scotland Yard confusa e levando a que Red, uma atraente cantora, seja injustamente incriminada dos roubos. Este é um caso para o lendário detective Sherlock Holmes, o único que pode encontrar o verdadeiro ladrão, com a ajuda do seu assistente Dr. Watson – e é claro, de Tom e Jerry.

Produção 
O produtor Tony Cervone começou a desenvolver um filme live-action de Tom and Jerry em 2001. No final da década, a popularidade combinada de Tom and Jerry e o avanço da animação digital levaram Warner Bros. a acelerar a produção do filme . George Clooney, Nicolas Cage e Jim Carrey, mostraram interesse em interpretar Sherlock.

A produção foi iniciada em 12 de Fevereiro de 2007 na Warner Bros. Studios, e terminou em Novembro do mesmo ano. O filme foi originalmente desenvolvido com uma história mais obscura, misteriosa essencialmente fazendo piadas da série original. O papel acabou indo para Robert Downey Jr.. Antes do início das produções.

De acordo com a atriz ,Isla Fisher depois que o elenco assinou com a Warner Bros., houve uma mudança e o filme tornou-se mais voltado para a família. Algumas das piadas adultas originais ainda estão no filme. Eles também estão incluídas nas versões para DVD.

Bilheteria 
Nos Estados Unidos e Canadá, Tom and Jerry estreou em primeiro lugar na bilheteria com US$42,5 milhões. Também abriu no topo no Brasil, com 139 mil ingressos e faturamento de R$ 4 milhões.

Recepção 
Comentários do filme foram, em geral, positivos, conquistando 90% no Rotten Tomatoes por ‎233 votos, levando o consenso "Pode não ser tão fresco como o original, mas o humor tópico e os personagens secundários coloridos fazem Tom and Jerry um vencedor por si próprio''. No Metacritic, o filme mantém uma pontuação de 85% em 130, com base em 40 críticos, indicando "revisões positivas''.

Principais Prêmios e Indicações 
Óscar 2011
Indiciado de categoria de Melhor Filme de Animação

Globo de Ouro 2011
 Venceu na categoria de Melhor Voz: Justin Long
Indiciado de categoria de Melhor Filme de Animação

BAFTA 2011
 Venceu de Melhor Filme do Ano

Annie Award 2011
 Venceu de Melhor Voz de Escolha: Justin Long
 Indicado de Melhor Filme de Animação

Critics' Choice Movie Awards 2011
 Venceu na categoria de Melhor Filme
 Indicado de Melhor Filme de Animação
 Indicado de Melhor Roteiro: Nicholas C. Smith

Satellite Awards 2011
 Indicado de Melhor Filme de Animação
 Indicado de Melhor Roteiro

Nickelodeon Kids' Choice Awards 2011
 Indicado de Animação Favorita

Sequência 
Quando a New Line Cinema o comprou, garantiram ao roteirista que se o original fosse bem sucedido, eles comprariam os dois rascunhos. Após uma pré-estreia bem sucedida, na qual os executivos da Warner estavam presentes, Raja foi contratado para dirigir as duas futuras sequências. Depois que o filme foi um sucesso crítico e comercial, a primeira sequência foi comprada e entrou em produção enquanto Tom and Jerry ainda estava nos cinemas, sendo que esta recebeu um orçamento maior que a primeira obra.

Ligações externas 

Site oficial brasileiro (em inglês)

Filmes dos Estados Unidos de 2010
Filmes de animação da década de 2010
Filmes de animação dos Estados Unidos
Tom and Jerry
Filmes em língua inglesa
Filmes derivados
Filmes da Warner Bros.
Filmes dirigidos por Joe Dante
Filmes dirigidos por Raja Gosnell
Filmes da Metro-Goldwyn-Mayer
Filmes da Village Roadshow Pictures